Le Plessis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Plessis-Sainte-Opportune, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Le Plessis-Luzarches, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Le Plessis-Hébert, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Le Plessis-Grimoult, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Le Plessis-Grammoire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,